Чюччю — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюччю — озеро, между р. Уоранга и р. Аччыгый-Мунгхарыма, координаты 64°16' с. ш. 123°03' в. д., код ГКГН 336893.
 Чюччю — река, левый приток р. Курунг-Юрях, координаты 69°46' с. ш. 134°33' в. д., код ГКГН 131805.
 Чюччю — озеро, в правобережье р. Мыннийыкы, координаты 64°18' с. ш. 125°33' в. д., код ГКГН 131669.
 Чюччю — озеро, между р. Уоранга и р. Тымпылыкан, координаты 64°21' с. ш. 124°04' в. д., код ГКГН 131712.

См. также